Atena — divindade da mitologia grega
Atena Partenos — estátua monumental
Atena Lucana — comuna da província de Salerno, região Campânia, Itália

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de artes